Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2017 fand vom 11. bis zum 17. September 2017 in Kochi statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O60.

Herreneinzel

Setzliste 
 Dan Travers (Champion, Gold)
 Arnold Dendeng (Finale, Silber)
 Toshio Kawaguchi (3. Runde)
 Vladimir Koloskov (Viertelfinale)
 Chan Wan Seong (Halbfinale, Bronze)
 Tariq Farooq (Viertelfinale)
 Sergey Bushuev (Viertelfinale)
 Ong Then Lin (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Christine M. Crossley (Champion, Gold)
 Christine Black (Finale, Silber)
 Sugako Morita (Halbfinale, Bronze)
 Sayolo Takebayashi (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Jiamsak Panitchaikul /  Richard Traviss (Viertelfinale)
 Tariq Farooq /  Karsten Meier (Finale, Silber)
 Chan Wan Seong / Yap Foo Keong (2. Runde)
 John Kindred / Ian M. Purton (Halbfinale, Bronze)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Christine Black /  Christine M. Crossley (Finale, Silber)
 Sugako Morita / Sayoko Takebayashi (Champions, Gold)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Endrunde

Mixed

Setzliste 
 Dan Travers / Christine Black (Finale, Silber)
 Ian M. Purton / Christine M. Crossley (Champions, Gold)
 William Metcalfe / Marcia Jackson (Viertelfinale)
 Roger Taylor / Anne C. Bridge (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
Turnierseite

Senioren 2017
Seniorenweltmeisterschaft
Seniorenweltmeisterschaft 2017
Weltmeisterschaft 2017